

Aziende
 Divella – impresa italiana operante nel settore alimentare

Persone
 Francesco Divella – politico e imprenditore italiano
 Giovanni Divella – politico italiano
 Vincenzo Divella – imprenditore e politico italiano